Arenaria, un genre d'oiseaux, les tournepierres.
 Arenaria, un genre de plantes de la famille des caryophyllacées : les sablines.
 La pietra arenaria italienne, une roche sédimentaire : le grès